Gerstaeckerella är ett släkte av insekter. Gerstaeckerella ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fångsländor
Gerstaeckerella